HMS Serapis je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Serapis (1779) 
 HMS Serapis (1782) 
 HMS Serapis (1866) 
 HMS Serapis (1918) 
 HMS Serapis (1943) 

Serapis